du comté de Logan en Arkansas.
  du comté de Cherokee en Caroline du Nord.
 Shoal Creek Township du comté de Bond dans l'Illinois.
 Shoal Creek Township du comté de Newton dans le Missouri

Homonymie de townships